Geografia:
 El Pla de Baix, entitat de població del municipi de Maià de Montcal, a la Garrotxa.
 El Pla de Baix, entitat de població del municipi de Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa.
 El Pla de Baix, entitat de població del municipi de Sant Julià de Ramis, al Gironès.